Тёмные голуби () — маленький род из подсемейства настоящих голубей, включает  2 вида.

Состав рода

Распространение  

Живут  в лесах на нескольких островах Юго-Восточной Азии.

Морфология 

Имеют преимущественно черное или черно-серое оперение. Половой диморфизм не наблюдается. Достигают в длину около 40 сантиметров.

Поведение 

Они обычно живут поодиночке или парами. Пища состоит из фруктов и ягод.

Литература 
 Голос Turacoena manadensis на сайте xeno-canto.org
 Голос Turacoena modesta на сайте xeno-canto.org
 International Union for Conservation of Nature and Natural Resources
 Gerhard Rösler. Die Wildtauben der Erde – Freileben, Haltung und Zucht. Verlag M. & H. Schaper, Alfeld-Hannover 1996
 David Gibbs, Eustace Barnes, John Cox. Pigeons and Doves – A Guide to the Pigeons and Doves of the World. Pica Press, Sussex 2001

Примечания 

Голубиные
Роды птиц